Csehország
 Loučná nad Desnou, település a Šumperki járásban
 Loučná pod Klínovcem, település a Chomutovi járásban
 Loučná, Hrádek nad Nisou településrésze a Libereci járásban
 Loučná, Jindřichovice településrésze a Sokolovi járásban
 Loučná, Lom településrésze a Mosti járásban
 Loučná, Višňová településrésze a Libereci járásban
 Loučná nad Nisou, Janov nad Nisou településrésze a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Loučná Hora, Smidary településrésze a Hradec Králové-i járásban